Луи Альбер Гислен Бакле д’Альб (; ) — французский пейзажист, картограф, гравёр, барон и генерал, сопровождавший Наполеона в походах и дослужившийся до чина бригадного генерала.

Бакле д’Альбе был одним из самых давних соратников Наполеона: соратник по артиллерии при осаде Тулона, он был указан в завещании Наполеона, составленном на острове Святой Елены в 1821 году, среди имён воспитателей его сына. С 1799 по 1814 год он был самым доверенным военно-стратегическим советником Наполеона, возглавляя его личный топографический комитет Dépôt de la Guerre.

Он считался одним из лучших картографов своего времени. Он усовершенствовал технику рельефной штриховки, руководил Dépôt de la Guerre и составил первые топографические карты Италии, а затем и Европы (под названием Carte de l’empereur), потерянные при отступлении из Российской Империи.

Он также считался новатором в батальном жанре, используя как свои топографические знания, так и чувствительность к человеческим деталям, и талантливым гравёром, известным своими пейзажами Савойи и другими сценами по всей Европе во время кампаний Французской Империи.

Биография

Галерея

См. также 
 Список французских командиров Наполеоновских и Революционных войн

Примечания

Литература 
 

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Бригадные генералы (Франция)
Бароны Империи (Франция)